Chehalis River bezeichnet folgende Flüsse:

 Chehalis River (Washington) im US-Bundesstaat Washington
 Chehalis River (Harrison River) in British Columbia (Kanada)